

Секерень () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ерней.

Секерень () — село у Гинчештському районі.